Leo Fijen (1955), een Nederlands historicus en journalist.
 Jo Fijen (1946), een Nederlands politicus.
 Joop Fijen (1905—1959), een Nederlands voetballer.

Zie ook 
 Feijen
 Feyen